Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Jim Thomas che hanno battuto in finale Richard Barker e William Barker 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Jim Thomas (Campioni)
 Robbie Koenig /  Graydon Oliver (quarti di finale)

 Jan-Michael Gambill /  Travis Parrott (primo turno)
 Chris Haggard /  André Sá (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2005